Балаклава се може односити на
 Балаклава, град на Кримском полуострву,
 Балаклава (одећа), фантомка или скијашка маска, врста потпкапе.